Werner Roth peut désigner :

 Werner Roth (1921-1973), un artiste de comics américain ;
 Werner Roth (1925–2011), un joueur et entraîneur de football allemand ;
 Werner Roth (1948-), un joueur américain de football.